Rack může znamenat:

 Rack – systém kabelových rozvodů
 Rack (jednotka) – měřítko výkonu textilních strojů

Wikipedie:Rozcestníky